Том Дуган () — американский актёр и драматург.

Биография 
Том Дуган родился в Нью-Джерси, США. Обучался актёрскому мастерству в Montclair State University.

В 2015 году был номинирован на премию Внешнего общества критиков в номинации «Лучший спектакль одного актёра» и премию «Драма Деск» в номинации «Лучший спектакль одного актёра» за роль Симона Визенталя в моноспектакле «Визенталь». Том Дуган посетил десятки американских городов, где преподавал драматургию. В список его произведений входят: «Охотник на нацистов» (о Симоне Визентале), «Оттенки серого» (о генерале Роберте Ли) и «Тень рабства» (о Фредерике Дугласе).

Женат на Эми Опелл.

Избранная фильмография

Ссылки 

Драматурги США
Родившиеся в 1961 году
Выпускники Университета Монтклер